Охотский-Перевоз () — село в Томпонском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Охот-Перевозовского наслега.

География 
Село находится в восточной части Якутии, в пределах Центральноякутской низменности, на левом берегу реки Алдан, при впадении её притока Харангтан, на расстоянии примерно 86 километров от административного центра района — посёлка Хандыга.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца составляет −58… −60 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца — 30 — 35 °C..

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Охот-Перевозовский наслег.

Население 

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 57 %, якуты 27 % из 157 чел.

Инфраструктура 
Отделение почты, клуб, Охотперевозовская основная общеобразовательная школа имени Н. А. Прокопьева, учреждения здравоохранения и торговли.

Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)..

Транспорт 
Транспортный узел на Якутско-Охотском тракте.

Примечания 

Населённые пункты Томпонского улуса